Il singolare  del Bank of the West Classic 2013 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2013.

Serena Williams era la detentrice del titolo, ma quest'anno ha deciso di non partecipare.

Dominika Cibulková ha battuto in finale Agnieszka Radwańska 3–6, 6–4, 6–4.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno

  Agnieszka Radwańska (finale)
  Samantha Stosur (secondo turno)
  Dominika Cibulková (campionessa)
  Jamie Hampton (semifinale)

  Sorana Cîrstea (semifinale)
  Varvara Lepchenko (quarti di finale)
  Urszula Radwańska (quarti di finale)
  Magdaléna Rybáriková (primo turno)

Qualificate 

  Vera Dushevina (quarti di finale)
  Michelle Larcher de Brito (primo turno)

  Coco Vandeweghe (secondo turno)
  Alla Kudryavtseva (primo turno)

Wildcard 

  Nicole Gibbs (secondo turno)

  Ajla Tomljanović (primo turno)

Tabellone

Parte Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Bank of the West Classic 2013
WTA Tour 2013